Шоттен () — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Фогельсберг. Население составляет 10 802 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 133,56 км². Официальный код — 06 5 35 016.

Город подразделяется на 14 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 www.hessennet.de/schotten Официальная страница

Города Гессена